Westbahn er flertydigt og kan henvise til:

Jernbaner 
 Spandauer Vorortbahn - Berliner Westbahn
 Hannoversche Westbahn - strækningen Löhne–Emden
 Westbahn, Württemberg - strækningen Bietigheim-Bissingen–Bruchsal
 Westbahn, Østrig - strækningen fra Wien til Salzburg, i daglig tale også dens fortsættelse til Vorarlberg (gamle og nye Westbahn)
 Böhmische Westbahn - strækningen Prag–Pilsen–Furth
 Ungarische Westbahn - strækningen Raab/Győr–Mogersdorf i retning Graz (Steirische Ostbahn)

Jernbaneselskaber 
 Compagnie de l’Ouest-Suisse - fra Schweiz, 1855–72
 Kaiserin Elisabeth-Bahn - 1856–84, tidligere østrigsk selskab, i daglig tale blot Westbahn
 k.k. privilegierte Böhmische Westbahn - 1858–94, tidligere østrigsk selskab
 WESTbahn - etableret 2008; driver jernbanetrafik på Westbahn, Østrig

Sportklubber 
 ESV Westbahn Linz

Se også 
 Vestbanen